

Toponymes



Cap-Occidental 
 Bay View, communauté du district municipal d'Eden;



Bay View, communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve;



Bay View, ancien nom du census-designated place Bayview dans le comté de Humboldt;

Bay View, communauté du comté d'Emmet;

Bay View, village du comté d'Erie;

Bay View, un census-designated place dans le comté de Skagit;

Bay View, quartier de Milwaukee;

Bay View, communauté dans la région de Hawke's Bay;



Bay View, hameau dans le borough de Swale dans le comté de Kent;

Voir aussi 
 Bayview

Homonymie de toponyme